Parcel bezeichnet:

 E-Parcel Group, Verband nationaler Paketzusteller
 Parcel InterCity, Güterzug
 Parcel Post Equipment Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Parcel Size Distribution, Kennwert für Ladungspartien
 Sverdrup & Parcel, Ingenieurbüro